Экономический эффект — разность между результатами деятельности хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения затратами на изменения условий деятельности.

Различают положительный и отрицательный экономический эффект.

Положительный эффект 
Положительный экономический эффект достигается в случае, когда результаты деятельности предприятия (продукт в стоимостном выражении) превышают затраты. Этот эффект называется прибылью. Для его получения необходимо расширение производства, либо экономия ресурсов на единицу продукта, либо и то, и другое.

Отрицательный эффект 
Если затраты превышают результаты, имеет место отрицательный экономический эффект, то есть убыток.

Формула расчета 
Для расчета экономического эффекта за год используют формулу:

где:
 Ey — годовая экономия, либо результаты, которые достигаются в результате конкретной деятельности;
 Enc — нормативный коэффициент эффективности; постоянная величина, которая зависит от конкретной сферы деятельности;
 C — затраты на конкретную деятельность, для которой подсчитывается экономический эффект.

Эффективность 
В отличие от эффекта (разности результата и использованных ресурсов):

Эффективность — это соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

Примечания 

Экономические термины